giz beziehungsweise GIZ steht für:
 Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH
 Flughafen Dschāzān in Saudi-Arabien (IATA-Code)
 Glasionomerzement, ein Füllungsmaterial aus der Zahnheilkunde
 Giftinformationszentrum / Giftinformationszentren

GIZ